Dywizje piechoty (strzelców) noszące numer „7”:

Wojska Polskiego:
 7 Dywizja Strzelców Polskich (1919 → Grupa gen. Bonin’a → Grupa gen. Krajowskiego → 18 DP)
 7 Dywizja Piechoty (1919-1939)
 7 Dywizja Piechoty (1941-1947)
 7 Dywizja Piechoty AK „Orzeł” (1944)
 7 Łużycka Dywizja Piechoty (1944-1956 → 2 DZ)

Amerykańska
 7 Dywizja Piechoty (USA)

Austro-Węgierska
 7 Dywizja Piechoty

Niemieckie
 7 Dywizja Cesarstwa Niemieckiego – dywizja piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego
 7 Dywizja Piechoty (III Rzesza)

Rosyjskie
 7 Dywizja Piechoty Imperium Rosyjskiego
 7 Dywizja Strzelców